Domkirke ist

 dänisch für Dom, siehe Liste der Dome in Dänemark;

 norwegisch für Dom, zum Beispiel Nidaros domkirke.